Wosnessenske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Wosnessenskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Wosnessenske (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Wosnessenske (Shuriwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Wosnessenske (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Wosnessenske (Hluchiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Wosnessenske (Solotonoscha)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Wosnessenske (Tschernihiw)

 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessenske, siehe Wosnessenske (Wosnessensk)

siehe auch:
 Wosnessenskoje